Anthony J. Cecce ist ein US-amerikanischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er entdeckte zwischen 2000 und 2001 insgesamt siebzehn Asteroiden.

Einzelnachweise 

Astronom (21. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann